Rosoman – wieś w Bułgarii
 Rosoman – wieś w Macedonii Północnej